

Astronomie 
 Ain, ou ε Tau, est une étoile membre de l'amas ouvert des Hyades.

Géographie 

Algérie
 Aïn () signifie « source » en langue arabe ;
  ;

Émirats arabes unis
 Al Ain, une oasis des Émirats arabes unis (émirat d'Abou Dabi) ;

Espagne
 Aín, une commune d'Espagne de la province de Castellón dans la Communauté valencienne dans la Communauté valencienne ;

France
 Ain, une rivière de l'est de la France se jetant dans le Rhône ;
 Ain, un département français situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dont le nom provient de la rivière précédente ;
 Ain, une rivière du département de la Marne qui se jette dans la Suippe ;
 Ayn, une commune du département de la Savoie.

Linguistique 
 Ain est une lettre de plusieurs alphabets dérivés de l'alphabet phénicien, notamment :
 ʿAyn, une lettre de l'alphabet arabe,
 ʿAyin, une lettre de l'alphabet hébreu,
 cette lettre est aussi présente dans les alphabets araméen, nabatéen et syriaque ;
 Ain, un trigramme.

Code 
AIN peut faire référence à :
 .

Code